Семенное - название населённых пунктов:
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Семенное — село в Нижнегорском районе Крыма
 Семенное — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.